Miejscowości w USA:
 Manteno – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
Gminy w USA:
 Manteno (ang. Manteno Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee